Las Herrerías puede referirse a:

 Las Herrerías, localidad de la provincia de Almería.
 Las Herrerías de Calvera, localidad de la provincia de Huesca.
 Las Herrerías, localidad de la provincia de León.
 Mina de Las Herrerías, en la provincia de Huelva.